Pundt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Pundt (1929–2010), deutscher Ingenieur und Wissenschaftler, Professor an der TU Dresden
 Hardy Pundt (* 1964), deutscher Geoinformatiker und Schriftsteller
 Johannes Pundt (1864–1943), deutscher Radrennfahrer
 Michael Pundt (* 1961), deutscher Schriftsteller, Regisseur und Theaterschauspieler

Siehe auch:
 Punt